Тополёк — название населённых пунктов в России:
 Тополёк — посёлок в Хворостянском районе Самарской области.
 Тополёк — станция в Ивантеевском районе Саратовской области.